Linyphia decipiens est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Linyphia decipiens L. Koch, 1879 est synonyme de Decipiphantes decipiens (L. Koch, 1879)
 Linyphia decipiens O. Pickard-Cambridge, 1879 nec L. Koch, 1879 est synonyme de Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Linyphiidae